Die 18. Schacholympiade 1968 wurde vom 17. Oktober bis 7. November 1968 in Lugano (Schweiz) ausgetragen. Gespielt wurde in dem Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum Padiglione Conza.

Übersicht 
Es nahmen 53 Mannschaften teil, die in sieben Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis D ermittelten. 314 Spieler (davon 41 Großmeister und 55 Internationale Meister) beteiligten sich am Wettbewerb. Sowohl in den Vorgruppen als auch in den Finalgruppen wurden Rundenturniere ausgetragen. Die ersten zwei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A. Neulinge waren die Mannschaften von Andorra, den Jungferninseln, Singapur und Costa Rica.
Chef des Organisationskomitees war Alois Nagler aus der Schweiz. Als Hauptschiedsrichter fungierte Jaroslav Šajtar aus der Tschechoslowakei. Die Bedenkzeit betrug 40 Züge in 150 Minuten, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierung wurde aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) ermittelt.
Erstmals wurden die Spiele der Mannschaften aus der gleichen Vorgruppe untereinander in die Finalgruppen übernommen. Bei früheren Olympiaden war das betreffende Spiel jeweils ein zweites Mal ausgetragen worden.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Vorrunde Gruppe 5

Vorrunde Gruppe 6

Vorrunde Gruppe 7

Endrunde 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Finalgruppe D

Beste prozentuale Einzelergebnisse 
{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gruppe||Punkte||Partien||Prozent
|-
|colspan="7"|Brett 1
|-
|1||Petrosjan, Tigran||URS||A||10½||12||87,5
|-
|2||Penrose, Jonathan||ENG||B||12½||15||83,3
|-
|3||Johannessen, Svein||NOR||C||10||13||76,9
|-
|colspan="7"|Brett 2
|-
|1||Tringow, Georgi||BUL||A||11||14||78,6
|-
|2||Schmid, Lothar||GER||A||9||12||75,0
|-
|3||Spasski, Boris||URS||A||10||14||71,4
|-
|colspan="7"|Brett 3
|-
|1||Kortschnoi, Viktor||URS||A||11||13||84,6
|-
|2||Kraidman, Yair||ISR||B||11||14||78,6
|-
|3||Huguet, Bernard||FRA||D||10||13||76,9
|-
|colspan="7"|Brett 4
|-
|1||Kagan, Shimon||ISR||B||10½||13||80,8
|-
|2||Geller, Efim||URS||A||9½||12||79,2
|-
|3||Keene, Raymond Dennis||ENG||B||13||17||76,5
|-
|colspan="7"|Reserve 1
|-
|1||Badilles, Glicerio||HKG||D||11½||14||82,1
|-
|2||Polugajewski, Lev||URS||A||10½||13||80,8
|-
|3||Barcza, Gedeon||HUN||A||10½||14||75,0
|-
|3||Liebert, Heinz||GDR||A||9||12||75,0
|-
|3||Radulow, Iwan||BUL||A||10½||14||75,0
|-
|colspan="7"|Reserve 2
|-
|1||Smyslow, Wassili||URS||A||11||12||91,7
|-
|2||Shaw, Terrey Ian||AUS||C||12||14||85,7
|-
|3||Byrne, Donald||USA||A||9||12||75,0
|-
|3||Prins, Lodewijk||NED||B||9||12||75,0
|}

Spieler der Sowjetunion (Olympiasieger) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Petrosjan, Tigran||10½ aus 12||87,5||1.
|-
|2||Spasski, Boris||10 aus 14||71,4||3.
|-
|3||Kortschnoi, Viktor||11 aus 13||84,6||1.
|-
|4||Geller, Efim||9½ aus 12||79,2||2.
|-
|Res 1||Polugajewski, Lew||10½ aus 13||80,8||2.
|-
|Res 2||Smyslow, Wassili||11 aus 12||91,7||1.
|}

Spieler der Bundesrepublik Deutschland 
Ergebnisse aus Vorgruppe 5 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Unzicker, Wolfgang||8 aus 17||47,1||28.
|-
|2||Schmid, Lothar||9 aus 12||75,0||2.
|-
|3||Darga, Klaus||9 aus 12||75,0||4.
|-
|4||Pfleger, Helmut||9 aus 13||69,2||7.
|-
|Res 1||Hübner, Robert||8 aus 12||66,7||8.
|-
|Res 2||Hecht, Hans-Joachim||6 aus 10||60,0||
|}

Spieler der Deutschen Demokratischen Republik 
Ergebnisse aus Vorgruppe 6 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Uhlmann, Wolfgang||10 aus 16||62,5||10.
|-
|2||Pietzsch, Wolfgang||6½ aus 13||50,0||20.
|-
|3||Zinn, Lothar||5½ aus 10||55,0||
|-
|4||Malich, Burkhard||7½ aus 13||57,7||18.
|-
|Res 1||Liebert, Heinz||9 aus 12||75,0||3.
|-
|Res 2||Hennings, Artur||4 aus 8||50,0||
|}

Spieler der Schweiz 
Ergebnisse aus Vorgruppe 5 und Finalgruppe B

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Keller, Dieter||7½ aus 14||53,6||19.
|-
|2||Kupper, Josef||7 aus 14||50,0||20.
|-
|3||Blau, Maximilian||7 aus 13||53,9||20.
|-
|4||Bhend, Edwin||8 aus 12||66,7||9.
|-
|Res 1||Walther, Edgar||4½ aus 10||45,0||
|-
|Res 2||Glauser, Hansruedi||8 aus 13||61,5||7.
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 18th Chess Olympiad: Lugano 1968 auf Olimpbase (englisch)

1968
Schachturnier
Schachveranstaltung 1968
Schachwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in Lugano